Четвертий сезон Футбольної ліги був останнім, в якому змагання проходили в одному дивізіоні. Сандерленд уперше став чемпіоном. На початку сезону Сток Сіті залишив Футбольний альянс і повернувся у лігу. Дарвен теж перейшов із Альянсу, але пропустив 112 голів і зайняв місце на дні таблиці.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія